Суетов — фамилия.

 Суетов, Виталий Геннадьевич (род. 1971) — советский и российский футболист.
 Суетов, Юрий Петрович (род. 1933) — советский футболист.

См. также 
 Суетово
 Суета